Kalajärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kalajärvi, Norrbotten, sjö i Haparanda kommun,  (46,5 ha)
Lill-Kalajärv, sjö i Kalix kommun,  (7,96 ha)
Kalajärvet (Gällivare socken, Lappland, 745109-174386), sjö i Gällivare kommun, 
Kalajärvet (Gällivare socken, Lappland, 745118-174371), sjö i Gällivare kommun,

Finland
Kalajärvi, sjö i Esbo
Kalajärvi, stadsdel i Esbo stad
Fisksjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn